Le raïon de Tchernivtsi peut désigner :

 Le raïon de Tchernivtsi dans l'oblast de Tchernivtsi;
 Le raïon de Tchernivtsi, ancien raïon de l'oblast de Vinnytsia supprimé en 2020.